Offoué steht für:

 Offoué-Onoye, Departement in Gabun.
 Offoué (Fluss), Nebenfluss des Ogooué in Gabun